Wuji bezeichnet:

 Wuji, Begriff aus der chinesischen Philosophie
 den chinesischen Spielfilm Wu Ji – Die Reiter der Winde von 2005
 den chinesischen Spielfilm Wu Ji – Die Meister des Schwertes von 2010
 Wuji (Shijiazhuang) (), Kreis der chinesischen Provinz Hebei
 Wuji (Hengdong) (), Großgemeinde im Kreis Hengdong in der chinesischen Provinz Hunan
 Wuji (Huaiyin) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Huaiyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wuji (Rushan) (), Großgemeinde der Stadt Rushan in der chinesischen Provinz Shandong
 Wuji (Shuyang) (), Großgemeinde im Kreis Shuyang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wuji (Wu’an) (), Großgemeinde der Stadt Wu’an in der chinesischen Provinz Hebei
 Wuji (Wuji) (), Großgemeinde des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Hebei